Terra Samba Faz Bem é o álbum de estreia da banda Terra Samba, lançado em 1995 pela gravadora RGE. Este álbum obteve pouca repercussão.

Faixas 

Álbuns de estreia de 1995
Álbuns de Terra Samba